

Geografia 
 Boschi Sant'Anna – comune italiano in provincia di Verona
 Boschi – frazione di Ferriere in provincia di Piacenza
 Boschi – frazione di Travacò Siccomario in provincia di Pavia
 Boschi – l'unica frazione di Sezzadio in provincia di Alessandria
 Boschi – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno
 Lago dei Boschi, Lake of the Woods – lago del Nord America, tra il Canada e gli Stati Uniti

Persone 
 Alberto Boschi (1946) – ex arbitro di calcio italiano
 Alfonso Boschi (1615-1656 circa) – pittore italiano
 Dino Boschi (1923-2015) – pittore italiano
 Enzo Boschi (1942-2018) – geofisico e accademico italiano
 Ettore Boschi (1874-1955) – militare e scrittore italiano
 Fabrizio Boschi (1572-1642) – pittore italiano
 Federico Boschi (1987) – pallavolista italiano
 Francesco Boschi (1619-1675) – pittore e presbitero italiano
 Francesco Boschi  (1908-1974) – partigiano e massone italiano 
 Gaetano Boschi (1882-1969) – neurologo e accademico italiano
 Gianna Boschi (1913-1986) – pittrice italiana
 Giovanni Carlo Boschi (1715-1788) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giulia Boschi (1962) – attrice cinematografica, docente e saggista italiana
 Giulio Boschi (1838-1920) – cardinale italiano
 Giuseppe Boschi (1810-1891) – politico italiano
 Giuseppe Maria Boschi (1675-1744) – basso italiano
 Hélène Boschi (1917-1990) – pianista svizzera
 Luca Boschi (1956-2022) – fumettista, giornalista e blogger italiano
 Luca Boschi (1972) – politico sammarinese
 Luigi Boschi (1853-1924) – vescovo cattolico italiano
 Marco Boschi (XVII secolo) – pittore, incisore e poeta vernacolo
 Maria Elena Boschi (1981) – politica italiana

Altro 
 Casino dei Boschi – edificio nel parco naturale regionale dei Boschi di Carrega, provincia di Parma
 Palazzo Gucci-Boschi – palazzo di Faenza, provincia di Ravenna

Pagine correlate 
 Bosco (disambigua)